Cartier peut désigner :

Patronyme 

 Albert Cartier (1960-), footballeur et entraîneur français ;
 Alexis Cartier (1991-), coureur cycliste canadien ;
 Alfred Cartier (1841-1925), horloger-joaillier (fils de Louis-François Cartier 1819-1904) ;
 André Cartier (1945-2020), acteur québécois ;
 Antoine Cartier, organiste et compositeur français du  ;
 Antoine Ephrem Cartier, homme d'affaires américain (1836-1910)
 Antoine-Henri-Philippe-Léon Cartier d'Aure (1799-1863), écuyer français ;
  ;
 Charles Cartier-Bresson (1853-1921) : industriel du textile et collectionneur d'art français ;
 Eugène Amour, baron de Cartier (1803-1869), homme politique belge ;
 Étienne-Jean-Baptiste Cartier (1780-1859), négociant, numismate et historien français ;
  ;
 George-Étienne Cartier (1814-1873), homme politique canadien ;
 Georges-Étienne Cartier (1940-2010), m.d., psychiatre québécois, nationaliste actif et indépendantiste ;
 Gérard Cartier (1949-), poète français ;
 Henri Cartier-Bresson (1908-2004), photographe français ;
 Jacqueline Cartier (1922-2017), actrice, écrivain et journaliste française ;
 Jacques Cartier (1491-1557), explorateur français, créateur de la Nouvelle-France ;
 Jacques Cartier (1907–2001), graveur-médailleur (ne doit pas être confondu avec Jacques Théodule Cartier (1884–1942), horloger-joaillier) ;
 Jacques-Théodule Cartier (1884–1942), horloger-joaillier (troisième fils d'Alfred Cartier 1841-1925) (ne doit pas être confondu avec Jacques Cartier (1907–2001), graveur-médailleur) ;
  ;
 Jean-Albert Cartier (1930-2015), critique d'art français et directeur d’institutions culturelles ;
 Jean-Baptiste Jacques Cartier (1762-1794), général de brigade ;
 Jean-Baptiste Cartier (1765-1841), violoniste, pédagogue ;
 Jean-Jacques Cartier (1920-2011), horloger-joaillier, fils de Jacques-Théodule Cartier (1884–1942) ;
 Karl Cartier (1855-1925), artiste-peintre français ;
 Louis Cartier (?-1900), sculpteur français ;
 Louis Cartier (1875-1942), horloger-joaillier français, (premier fils d'Alfred Cartier 1841-1925) ;
 Louis Cartier-Bresson (1882-1915), artiste-peintre français ;
 Louis-Vincent Cartier (1768-1839), médecin français ;
 Louis-François Cartier (1819-1904), horloger-joaillier français, fondateur de l'entreprise Cartier en 1847 ;
 Marcel Cartier (1861-1926), maire de Rouen de 1898 à 1902 ;
 Marcel Cartier (1895-1965), homme politique français ;
  ;
 Patrice Cartier (1954-), journaliste, photographe et écrivain français ;
 Pierre Camille Cartier (1878-1964), horloger-joaillier (second fils d'Alfred Cartier 1841-1925) ;
 Pierre Cartier (1932-), mathématicien français ;
 Raymond Cartier (1904-1975), journaliste français, qui a donné son nom au « cartiérisme » ;
 Rudolph Cartier (1904-1994), réalisateur autrichien ;
 Thomas Cartier (1879-1943), sculpteur animalier français ;
 Walter Cartier (1924-1995), boxeur professionnel et acteur américain ;
 Yvonne Cartier (1928-2014), danseuse, chorégraphe et pédagogue néo-zélandaise.

Toponyme et lieux divers 

 , plusieurs lieux nommés en l'honneur de Jacques Cartier, navigateur et explorateur français ;
 Cartier, station de métro à Laval, près de Montréal ;
 Chemin de Fer Québec Cartier (CFC), entreprise ferroviaire canadienne ;
 Îles Ashmore et Cartier, territoire de l'Australie, situé dans l'Océan Indien ;
 Cartier, municipalité rurale canadienne du Manitoba ;
 George-Étienne Cartier, ancienne circonscription fédérale du Québec de 1917 à 1925 ;
 Cartier, ancienne circonscription fédérale du Québec de 1925 à 1968 ;
 Lieu historique national Cartier-Brébeuf, parc et site historique national de Québec.
 la Croix Cartier, un sommet de France situé dans la chaîne des Aravis.

Autres sujets 
 cartier, un fabricant, éditeur ou vendeur de cartes à jouer
 Cartier, un album de Robert Charlebois sorti en 1992
 Cartier, une entreprise française de luxe (bijoux et montres)

Voir aussi 
 Degré Cartier, une unité obsolète de mesure de titre volumique d'alcool
 Fondation Cartier pour l'art contemporain

Liens externes